

Geografia
 Medellín – fiume della Colombia
 Medellín – città della Colombia
 Medellín – città del Messico
 Medellin – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 Medellín – comune della Spagna

Musica
 Medellín – singolo di Madonna e Maluma del 2019

Altro
 366272 Medellín – asteroide della fascia principale
 Cartello di Medellín – organizzazione di narcotrafficanti colombiani